Senza di te è un singolo del cantante Italiano Fabrizio Moro, pubblicato il 18 novembre 2022.

Video musicale 
Il video, diretto dallo stesso Fabrizio Moro insieme ad Alessio De Leonardis, è stato reso disponibile il 25 novembre 2022 sul canale YouTube del cantante.

Note

Collegamenti esterni